Doseg se lahko nanaša na: 

 Doseg (vozilo) - razdalja, ki jo lahko prepotuje vozilo z enim polnjenjem goriva ali baterije
 Doseg (letalo) ali dolet letala
 Doseg (oglaševanje), število ljudi, ki jih oglasno sporočilo doseže v določenem obdobju